Генке Ніна, Нíна Ге́нке чи Ніна Генке-Меллер (*1893—†1954) — була художником-супрематистом, декоратором, дизайнером-монументалістом, книжковим графіком, сценографом.
 Карл Людвиг Генке (нім. Karl Ludwig Hencke (8 квітня 1793 — 21 вересня 1866) — німецький астроном. 
 Бред Вільям Генке (англ. Brad William Henke; нар. 10 квітня 1966(19660410), Колумбус, Небраска, США) — американський актор.
 Генке Герберт Густавович (Henke) (14 листопада 1913(19131114), колонія Анета Волинської губ. — 4 березня 1999, Алма-Ата) — вчитель, поет, письменник.

 2005 Генке (2005 Hencke) — астероїд головного поясу.